Серге́й Миха́йлович Широкого́ров (;  — Ши Луго) (, Суздаль, Российская империя — , Пекин, Китай) — русский востоковед, антрополог, этнограф и этнолог. Известен прежде всего как автор термина «этнос» в его современном значении и родоначальник самостоятельной теории этноса.

Биография 
В 1896 году поступил на учёбу в Тульскую гимназию, а позднее перевёлся в частную немецкую гимназию города Юрьева, которую окончил в 1904 году.

В 1905 году выехал в Париж, где обучался на филологическом факультете Парижского университета, также параллельно занимался в Высшей школе политической экономии () и с 1907 года — в . В 1910 году получил учёную степень доктора филологии Сорбонны.

Вернувшись в 1910 году в Россию, учился на отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, но в 1915 году оставил обучение. Одновременно проходил курс в Археологическом институте.

В 1910 году был зачислен сотрудником в Музей антропологии и этнографии при Академии наук, а затем был назначен заведывать тунгузским подотделом музея. В 1916 году был избран младшим антропологом и назначен хранителем Музея по Антропологическому отделу.

С 1910 года начал участвовать в экспедициях по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.

Разразившаяся гражданская война застигает Широкогорова на Дальнем Востоке, и он остаётся работать во Владивостоке. Он принял участие в создании частного историко-филологического факультета, а затем и Государственного Дальневосточного университета. Во Владивостоке занимался преподаванием и публикацией своих работ, в том числе обобщающих данные собранные экспедициями.

Установление советской власти на Дальнем Востоке застало его в Шанхае. Не имея возможности прервать начатую работу по изданию своего труда «Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений», Сергей Михайлович оказался в вынужденной эмиграции в Китае и сначала работал в учебных заведениях Шанхая и Аомыня. С 1930 года поселился в Пекине. Преподавал в Католическом университете в Пекине и в Университете Цинхуа. Был научным руководителем у китайского антрополога и социолога Фэй Сяотуна.

В эмиграции С. М. Широкогоров написал десятки работ, выходивших в основном на английском, частично — немецком и французском языках.

Монографии 
 на русском языке

  (переиздана в С. М. Широкогоров. Избранные работы и материалы, Книга 1., Владивосток, Издательство Дальневосточного университета, 2001)
  (переиздана в С. М. Широкогоров. Избранные работы и материалы, Книга 1., Владивосток, Издательство Дальневосточного университета, 2001) (копия)
 

 на других языках

  (Переиздано в 1966 г. Anthropological Publications. Oosterhout. N.B. 1966)
  (Переиздано AMS Press. New York. 1973. Японский перевод этой работы опубликован в 1967 г. в Токио.)
 
 
 
  Reprinted in 1966 by Anthropological Publications, Oosterhout N.B. Переведено на японский язык в 1941, а затем в 1982 г. Переведено на китайский язык в 1984 г.
  (переиздано в 1970 г. Anthropological Publications, Oosterhout, N.B.)
 
 
 
  (переиздано в 1982 г. AMS Press, New York)

Статьи 
 на русском языке

 
 
 
 
  (переиздано в С. М. Широкогоров. Избранные работы и материалы, Книга 1., Владивосток, Издательство Дальневосточного университета, 2001)
 
 
 
 
 

 на других языках

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (перевод Д. А. Функ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
 
 
 
 
 
 
 
 

 на других языках

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (копия)

Ссылки 
 Выступление А. А. Сириной и В. Н. Давыдова с докладом «Book of S. М. Shirokogoroff „Sociаl Organization of the Northern Tungus“: history, structure and interpretations» («Книга С. М. Широкогорова „Социальная организация северных тунгусов“: история, структура и интерпретации») 1-2 мая 2015 в Вильнюсском университете на международной конференции «Human-environment relations: memories, narratives and practices in Siberia and Chinaa. The second international conference of Tungusic Anthropology» («Отношения человека и окружающей среды: воспоминания, нарративы и практики в Сибири и Китае. Вторая международная конференция по тунгуской антропологии»)

Выпускники Парижского университета
Этнологи России
Этнографы Российской империи
Исследователи шаманизма
Русские эмигранты первой волны в Китае
Преподаватели университета Цинхуа
Синологи России
Авторы энциклопедий и словарей
Сотрудники Музея антропологии и этнографии РАН